Dreux steht für

 Dreux Stadt in Frankreich im Département Eure-et-Loir 
 davon abgeleitet das Arrondissement Dreux
 Grafschaft Dreux, historische französische Grafschaft 
 Haus Frankreich-Dreux, Adelslinie
 Chapelle royale de Dreux (Chapelle Royale Saint-Louis), Grabstätte der Familie d'Orléans in Dreux 
 Schlacht von Dreux (Schlacht bei Blainville) 1562 

Dreux ist der Familienname folgender Personen:

 Yolande de Dreux, Royal Consort von König Alexander III. von Schottland 
 Peter von Dreux (1191–1250), Herzog von Bretagne, siehe Peter Mauclerc
 Philipp von Dreux (zumeist Philipp von Beauvais genannt; 1158–1217), Bischof und Graf von Beauvais aus dem Haus Dreux
 René Dreux (1891–1980), französischer Autorennfahrer
sowie der Name von
 Dreux IV. de Mello (1138–1218), Adliger, Connétable von Frankreich